Blumegg ist der Name folgender Ortschaften:
 Blumegg (Gemeinde Lannach), Ortsteil der Gemeinde Lannach in der Steiermark, Österreich
 Blumegg (Neukirch), Weiler der baden-württembergischen Gemeinde Neukirch im Bodenseekreis in Deutschland
 Blumegg (Stühlingen), Stadtteil der baden-württembergischen Stadt Stühlingen im Landkreis Waldshut in Deutschland

Blumegg bezeichnet außerdem
 ein Adelsgeschlecht, siehe Blumegg (Adelsgeschlecht)
 eine Burgruine nahe dem Ortsteil Blumegg der Stadt Stühlingen, siehe Burg Blumegg